Bitka u Paškoj uvali (1409. – 1410.) bila je bitka u Hrvatskoj. Događaji bitke detaljno su opisani u povijesnom serijalu stripova Ivice Bednjanca. Ova je bitka samo jedna od mnogobrojnih bitaka između Mletačke Republike i Hrvata.

Okolnosti uoči bitke 
Veći dio hrvatskog juga pod mletačkom je vlašću, pa tako i otok Pag. Nakon mnogih sukoba Zadrana i Pažana nastupio je mir. Mletačka vojska usidrila je brodove na otok Pag i uspostavila vlast nad otokom. Pažani su bili prisiljeni plaćati danak i porez na ribolov mletačkom providuru Alfu zbog čega je vladalo nezadovoljstvo među Pažanima.

Pobuna 
Godine 1409. došlo je do pobune u gradu Pagu. Nakon nekoliko dana borbe Pažani su uspjeli protjerati providura i njegovu flotu, no uskoro se providur vratio s mletačkom flotom s namjerom uništiti i ponovo osvojiti otok Pag.

Zadarska reakcija 
Pažani su zatražili pomoć od Zadrana. Zadrani su pristali i s vojskom Zadarske Republike uputili se na otok Pag. Mlečani su več razarali zidine grada Paga, a potom je došla vojska Zadra i topovima uništila mletačku flotu. Za zahvalnost pružanja pomoći Pagu, Zadrani su mogli kupovati sol po nižoj cijeni, a poraženi Mlečani su zaobilazili otok Pag.

Vidi još
 Pag
 Mletačka Republika

Hrvatske zemlje pod mletačkom vlašću